Се́льдевые аку́лы:
 Сельдевые, или ламновые, акулы () — семейство крупных быстрых акул.
 Сельдевые акулы () — род рыб в одноимённом семействе акул.